Mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej mężczyzn 1996 – dwunaste mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez CAHB mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w Afryce. Odbył się w dniach 16–29 października 1996 roku w Beninie. Tytułu zdobytego w 1994 roku broniła reprezentacja Tunezji.

W turnieju triumfowała Algieria i wraz z kolejnymi trzema zespołami uzyskała awans na MŚ 1997.

Uczestnicy

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecz o miejsca 9–10

Mecz o miejsca 7–8

Mecz o miejsca 5–6

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Confédération Africaine de Handball 

Mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej
1996 w piłce ręcznej
1996 w Afryce